Die Handball-Regionalliga der Frauen startete auch in der Saison 2001/02 mit sechs Staffeln: Süd, Südwest, West, Nord, Nordost und Mitte.

Saisonverlauf 
Am Ende der Spielzeit stiegen folgende Mannschaften in die 2. Bundesliga auf:
 HaSpo Ostfildern aus der Regionalliga Süd,
 TSG Ober-Eschbach aus der Regionalliga Südwest,
 TV Beyeröhde aus der Regionalliga West,
 SC Greven 09 aus der Regionalliga Nord,
 SV Fortuna ’50 Neubrandenburg aus der Regionalliga Nordost und
 Reinickendorfer Füchse aus der Regionalliga Mitte.

Regionalliga Süd 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HaSpo Ostfildern.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: - 
Absteiger in die Oberligen: TV Möglingen, SV Winnenden und TV Grenzach.
Aufsteiger aus den Oberligen: SG Ober-Unterhausen, TSV Vaterstetten, TV Echterdingen und TS Ottersweier.
Aus der Regionalliga Südwest: TV Nußdorf.
In die Regionalliga Mitte wechselt: HG Quelle Fürth.

Regionalliga Südwest 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TSG Ober-Eschbach.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: TV Ortenberg.
Absteiger in die Oberligen: TV Nußdorf, Rastatter TV, TV Rödersheim und HC Gonsenheim.
Aufsteiger aus den Oberligen: SV Zweibrücken, TSG Leihgestern, TV Hauenstein und TV Nieder-Olm.

Regionalliga West 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TV Beyeröhde.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: PSV Recklinghausen und SG Königsdorf-HVV Köln.
Absteiger in die Oberligen: HSV Solingen-Gräfrath, TV Engers und Godesberger TV.
Aufsteiger aus den Oberligen: DJK/MCJ Trier II, HG Remscheid und Pulheimer SC.
In die Regionalliga Nord wechselt: Königsborner SV.

Regionalliga Nord 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SC Greven 09.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: - 
Absteiger in die Oberligen: TV Oyten, MTV Großenheidorn und TV Dinklage.
Aufsteiger aus den Oberligen: Borussia Dortmund II, HSG Lüneburg und MTV Ashausen-Gehrden.
Aus der Regionalliga West: Königsborner SV.

Regionalliga Nordost 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: Fortuna Neubrandenburg.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: TSV Ellerbek.
Absteiger in die Oberligen: MTV Herzhorn, TH Eilbeck und HSV Grimmen.
Aufsteiger aus den Oberligen: Ahrensburger TSV, Buxtehuder SV II und SV Friedrichsort.
Fusion: Die SG Harburg schließt sich mit dem TSV Rosengarten zur SGH Rosengarten zusammen. Da Rosengarten nicht aus dem Bereich des NOHV kommt, verweigert der Verband dem Verein den Aufstieg in die 2. Bundesliga.
Verzicht: Da sowohl Kiel/Kronshagen als auch Kisdorf-Leezen auf den Aufstieg verzichten, steigt Fortuna Neubrandenburg in die 2. Bundesliga auf.

Regionalliga Mitte 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: Reinickendorfer Füchse.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: SG Tasmania Neukölln.
Absteiger in die Oberligen: HSC Zwickau, TMBW Berlin und Weißenfelser HV.
Aufsteiger aus den Oberligen: Berliner TSC/Olympia und Victoria Neunhof.
Aus der Regionalliga Süd: HG Quelle Fürth.
Fusion: HSC Magdeburg schließt sich mit dem HC Niederndodeleben zur HSG Magdeburg-Niederndodeleben zusammen.

Entscheidungen 
Die Aufsteiger in die 2. Bundesligen sind:
HaSpo Ostfildern,
TSG Ober-Eschbach,
TV Beyeröhde,
SC Greven 09,
Fortuna Neubrandenburg und
Reinickendorfer Füchse.

Siehe auch 
 1. Bundesliga
 2. Bundesliga

Weblinks 
 Handball-Archiv.de
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

Frauen, 2001
Handballsaison 2001/02